Castello Anguissola steht für folgende Festungen in der Provinz Piacenza, Emilia-Romagna, Italien:

 Castello Anguissola, alternativer Name des Castello di San Damiano, mittelalterliche Festung in der Gemeinde San Giorgio Piacentino
 Castello Anguissola, alternativer Name des Castello di Travo, mittelalterliche Festung in der Gemeinde Travo